Déville, une ancienne commune du département français de Seine-Maritime en région Haute-Normandie, désormais intégrée dans la commune de Grandcourt.
 Déville-lès-Rouen, actuelle commune française du département de Seine-Maritime, en région Haute-Normandie.